Ребе́кка Джин Макдо́нальд (, урождённая Ребе́кка Джин Макфи́, ; ) — канадская кёрлингистка.

Играет на позиции третьего.

Достижения 
 : бронза ().
 : золото ().
 : золото (2011).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Из семьи кёрлингистов. Её младшая сестра Робин Макфи — тоже кёрлингистка, несколько лет они играли в одной команде, скипом которой была Ребекка.

Вышла замуж в 2010, у неё один ребёнок.

Работает педиатрической медсестрой в госпитале Queen Elizabeth Hospital в Шарлоттауне.

Примечания

Ссылки 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Чемпионы Канады по кёрлингу